Али Диа:
 Диа, Али (род. 1941) — гвинейский футболист, нападающий.
 Диа, Али (род. 1965) — сенегальский футболист, нападающий.